Того року турнір проводився вперше.

Асагое Сінобу і Хісела Дулко виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Tournament Profile (ITF) 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Тур WTA 2005
PTT Bangkok Open